Пирадов — фамилия; имеет женскую форму Пирадова.
 Пирадов, Александр Сергеевич (1922—1996)— советский, российский дипломат.
 Пирадов, Владимир Иосифович (1892–1954) — русский советский дирижёр.
 Пирадов, Михаил Александрович (род. 1956) — советский и российский невролог.